Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 273 dans le monde.

 Route fédérale 273 en Allemagne
 Route 273 au Québec, Canada
 Route régionale 273 en Finlande
 Route nationale 273 en France